Козляна (Козлянка) — река в России, протекает в Уренском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 20 км по правому берегу реки Темта. Длина реки составляет 13 км.

Река вытекает из пруда в деревне Большая Козляна в 23 км к северо-востоку от г. Урень. Течёт на юг, протекает вблизи деревень Малая Козляна, Средняя Белая, Дальняя Белая, Рябково. Впадает в Темту двумя рукавами выше деревни Малое Горево.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от города Ветлуга и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400212110000043311
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004331
 Код бассейна — 08.01.04.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Уренского района
Бассейн Темты